ISO 3166-2:VN — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Вьетнаму.
Стандарт охватывает 59 провинций и 5 муниципалитетов Вьетнама. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Вьетнама — VN и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные двухсимвольные коды: провинции образован двухсимвольным числом, муниципалитета образован созвучно названию муниципалитета. Геокоды муниципалитетов и провинций Вьетнама являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — VN, присвоенного Вьетнаму в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Вьетнама 
Геокоды 59 провинций и 5 муниципалитетов административно-территориального деления Вьетнама.

Геокоды пограничных Вьетнаму государств 
 Китай — ISO 3166-2:CN (на севере),
 Камбоджа — ISO 3166-2:KH (на западе),
 Лаос — ISO 3166-2:LA (на западе),
 Филиппины — ISO 3166-2:PH (на востоке (морская граница)),
 Бруней — ISO 3166-2:BN (на юге (морская граница)),
 Малайзия — ISO 3166-2:MY (на юге (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Вьетнама

Ссылки 
 
 Геокоды Вьетнама 

2:VN